Huachipa puede referirse a:

 Santa María de Huachipa, centro poblado menor peruano.
 Palenque de Huachipa, comunidad fortificada de esclavos en Perú.
 Parque Zoológico Huachipa, zoológico peruano.